Transformation kan syfta på:

 Transformation (geodesi) – en omräkning av koordinater från ett referens- och koordinatsystem till ett annat referens- och koordinatsystem
 Transformation (lingvistik) – omvandling av en syntaktisk konstruktion till en annan
 Transformation (matematik) – en operation på en funktion eller vektor som ger en annan funktion eller vektor som resultat
 Linjär transformation – en särskild sorts avbildning mellan två vektorrum
 Transformation (molekylärbiologi) – en term som innebär att genetiskt material introduceras i bakterier